Untitled Unmastered (стилизовано как untitled unmastered.) — сборник американского рэпера Кендрика Ламара, вышедший 4 марта 2016 года на лейблах Top Dawg, Aftermath Entertainment и Interscope Records . Продюсером были сам Ламар, Frank Dukes и другие. Диск Ламара возглавил американский хит-парад Billboard 200.

Об альбоме 
Альбом включает ранее нереализованные экспериментальные демозаписи, созданные во время подготовки студийного альбома To Pimp a Butterfly (2015).
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: Metacritic (86 из 100), The A.V. Club, The Guardian, Chicago Tribune, Drowned in Sound, The Boston Globe, NME, Rolling Stone.

Untitled Unmastered дебютировал 10 марта 2016 года на первом месте американского хит-парада Billboard 200, earning 178,000 эквивалентных альбомных единиц,   включая 142,000 традиционных альбомных продаж. Это второй чарттоппер Ламара менее чем за год.
По состоянию на апрель 2016 года в США было продано  копий альбома.

Список композиций 

Notes
  дополнительный продюсер.
 Все треки в стилизованном варианте названы с маленькой буквы.
 "Untitled 01 | 08.19.2014." — при участии дополнительного вокала от Bilal and Anna Wise.
 "Untitled 03 | 05.28.2013."  — при участии дополнительного вокала от Bilal and Mani Strings.
 "Untitled 04 | 08.14.2014."  — при участии дополнительного вокала от  Rocket и SZA.
 "Untitled 05 | 09.21.2014."  — при участии Jay Rock и при участии дополнительного вокала от Bilal, SZA, Anna Wise и Punch.
 "Untitled 06 | 06.30.2014."  — при участии дополнительного вокала от  Cee Lo.
 "Untitled 07 | 2014 – 2016"  — при участии дополнительного вокала от  Egypt and SZA.
 "Untitled 08 | 09.06.2014."  — при участии дополнительного вокала от  Thundercat.

Позиции в чартах

Итоговые годовые чарты

Примечания 

== Ссылки ==

Альбомы США
Сборники Interscope Records
Сборники Aftermath Entertainment
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Хип-хоп-сборники
Альбомы, спродюсированные Hit-Boy
Альбомы Кендрика Ламара
Альбомы, спродюсированные DJ Khalil
Альбомы, спродюсированные Фрэнком Дюксом